

Київське — село, Жаксинський район, Акмолинська область

Київське — село, Кримський район, Краснодарський край

Київське — село, Синельниківський район, Дніпропетровська область
 Київське — село, Новомиколаївський район, Запорізька область
 Київське — село, Баштанський район, Миколаївська область
 Київське — село, Новоодеський район, Миколаївська область
 Київське — село, Гадяцький район, Полтавська область